

Persone
Conrad Klemm (1925-2010) – flautista svizzero
Sibylle Klemm (1984) – schermitrice tedesca
Wilhelm Klemm (1896-1985) – chimico tedesco
Wilhelm Klemm (1881-1968) – poeta tedesco

Altro
Klemm Leichtflugzeugbau GmbH – azienda aeronautica tedesca del passato